Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Félix Mantilla 6-1, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Frederik Fetterlein (quarti di finale)
 Nuno Marques (semifinali)
 Sándor Noszály (quarti di finale)
 Jiří Novák (Campione)

 Arne Thoms (primo turno)
 Daniele Musa (primo turno)
 Marcelo Charpentier (quarti di finale)
 David Rikl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1995